DSL steht für:

 Design Science License, eine Copyleft-Lizenz für freie Inhalte
 Deutsche Sledge-Eishockey Liga, heute Deutsche Para-Eishockey Liga (DPEL)
 DJ DSL (* um 1969), österreichischer DJ und Musikproduzent
 Domestic Substances List, kanadisches Chemikalienverzeichnis
 Drittschadensliquidation, Korrekturmodell im deutschen Schuldrecht

Informationstechnologie:
 Damn Small Linux, eine besonders ressourcenschonende Linux-Distribution
 Digital Subscriber Line, breitbandige digitale Internetverbindung über Kommunikationsnetze
 Domain-specific language, siehe Domänenspezifische Sprache
 Dual Stress Liner, ein spezielles Verfahren zur Chipherstellung

Organisationen und Firmen:
 Defence System Limited, ursprünglicher Name der ArmorGroup, internationaler Sicherheitsdienstleister
 Deutsche Schmerzliga, gemeinnütziger Verein 
 Deutsche Seniorenliga, Interessenvertretung
 DSL Bank, Deutsche Siedlungs- und Landesrentenbank

dsl steht für:
 Dansk tegnsprog (ISO-639-3-Code), dänische Gebärdensprache

Siehe auch:

Abkürzung